Uno schermo, dal longobardo skirmjan (riparare, difendere), nel lessico moderno viene inteso come un oggetto di forma piana e sottile, di ampiezza adeguata, interposto tra due cose: etimologicamente parlando, il significato attuale del termine è "riparo", significato che il termine aveva già all'epoca di Dante.
Sono definiti schermi anche le superfici su cui vengono rappresentate le immagini.

Tecnica 
 Schermo digitale multifunzione
 Schermo piatto
 Schermo a tubo catodico
 Schermo di protezione

Informatica 
 Stampa schermo

Fisica 
 Effetto di schermo

Editoria
Lo schermo, quindicinale di critica cinematografica diretto da Alessandro Blasetti pubblicato nel 1926-1927
Lo schermo, mensile di informazione cinematografica pubblicato dal 1935 al 1943